Grigg est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Albert Grigg (1873-1959), marchand et homme politique canadien
Allan Grigg, musicien et compositeur américain
Arthur Grigg (1896-1941), homme politique néo-zélandais
Bob Grigg (1924-2002), designer britannique
Cecil Grigg (1891-1968), joueur de football américain
Charles Grigg (1916-2013), illustrateur britannique
Charles Leiper Grigg (1868-1948), américain, inventeur du 7up
Chubby Grigg (1926-1983), américain, joueur de football américain
Dick Grigg (1884-1972), joueur de football australien
Edward Grigg (1879-1955), administrateur colonial et homme politique britannique
Eliza Grigg (née en 1996), skieuse alpine néo-zélandaise
Elta Grigg (1880-1945), altiste néo-zélandaise

Mary Grigg (1897-1971), femme politique néo-zélandaise
May Grigg (1885-1969), portraitiste australien
Milton L. Grigg (1905-1982), architecte et restaurateur américain
James Grigg (1890-1964), homme politique britannique
Peter Grigg (né en 1958), joueur de rugby à XV australien
Ronald Grigg, chimiste et professeur britannique
 Sebastian Grigg ( Altrincham ; 1965-), pair héréditaire britannique et membre de la Chambre des lords
Shaun Grigg (né en 1988), australien, joueur de football australien
Simon Grigg (né en 1955), homme d'affaires et producteur néo-zélandais
Thomas Grigg (1889-1969), homme politique australien
Thomas Grigg (1859-1944), violoniste et professeur australien
Will Grigg (né en 1991), joueur de football anglais
William Norman Grigg (1963-2017), auteur constitutionnaliste américain

Toponyme
Cratère Grigg, cratère lunaire
Grigg, sommet de l'Antarctique
Comète Grigg-Skjellerup, comète périodique

Voir aussi
Stevan Eldred-Grigg, auteur néo-zélandais
Maestro della Crocifissione Grigg (1372-1430), peintre italien de la Renaissance

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme